Гаоны (), единственное число гаон (, букв. величие, гордость; в современном иврите также гений) — духовные лидеры еврейского народа, бывшие высшим авторитетом в толковании Пятикнижия Моисея и Талмуда и применении его принципов при решении галахических вопросов (конец VI в. — середина XI в.).

Центром их деятельности были талмудические академии — Сурская и Пумбедитская в Вавилонии, а титул гаона означал, что его обладатель является главой иешивы (мужской школы / академии) в этом городе.

В Х и XI вв. титул гаона имели и величайшие мудрецы в Земле Израиля.

Первым, к кому относят титул гаона, был Мар бар рав Гуна (591 год) в Суре, последним считается рав Гаи бен Шрира гаон, который был главой иешивы в Пумбедите с 1004 по 1038 годы.

Самые известные из гаонов — Иегудай (VIII в.), Амрам бен Шешна, Саадия Гаон, Шрира бен Ханина Гаон, Шмуэль бен Хофни (умер в 1013 г.) и Гаи бен Шрира.

Во времена гаонов появляется новый жанр в еврейской религиозной литературе — респонса, письменный ответ гаона, а позднее раввина, на заданный ему галахический вопрос. Причиной возникновения жанра респонс была отдалённость многих еврейских общин от центров учёности, которые во времена гаонов были сосредоточены в Вавилонии и Земле Израиля.

Гаоны Сурской и Пумбедитской академий

Примечания

Ссылки 

Гаоны